ЗБ може да има више значења:

 -{ZB}- - ознака за јединицу количине података „зетабајт“
 -{Zb}- - ознака за јединицу количине података „зетабит“
 Збројовка Брно (Zbrojovka Brno) - Чехословачког главног државног произвођача лаког наоружања и муниције (сада затворен)

Скраћенице и слова
Јединице количине података